Andrzej Banach (1910-1990), pisarz
 Andrzej Kazimierz Banach (1944-2019), historyk